Ел Португес има више значења:

 Ел Португес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Португес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Португес (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Португес, Ел Кампито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Португес (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику